

Persone 
 Chūshirō Hayashi – astrofisico giapponese
 Chūjirō Hayashi – medico giapponese
 Kaitarō Hasegawa, anche noto come Fubō Hayashi – scrittore giapponese
 Fumiko Hayashi – scrittrice e poetessa giapponese
 Hiromori Hayashi – compositore giapponese
 Kaz Hayashi – wrestler giapponese
 Masumi Hayashi – assassina giapponese
 Mina Hayashi – modella giapponese
 Senjūrō Hayashi – politico e generale giapponese
 Teruo Hayashi – karateka giapponese
 Tsuruichi Hayashi – matematico e storico della matematica giapponese
 Yoshihide Hayashi – generale giapponese
 Yoshiki Hayashi – musicista e compositore giapponese
 Yōsuke Hayashi – autore di videogiochi giapponese
 Yūki Hayashi – compositore e arrangiatore giapponese

Altro 
 4771 Hayashi – asteroide della fascia principale